Батицкий, Павел Фёдорович (1910—1984) — советский военный деятель.
 Батицкий, Фёдор Николаевич (1916 — ????) — комбайнёр.